Джон Ку́лидж А́дамс (; , , Массачусетс) — американский композитор.

Биография 
В 1972 году Джон Адамс окончил факультет искусств Гарвардского университета, где специализировался в области музыкальной композиции у ,  и Р. Сешнса. Во время учёбы играл на кларнете в Бостонском симфоническом оркестре, а также дирижировал (любительским) оркестром университетского Общества Баха. В 1972 по 1981 год преподавал композицию, теорию музыки и оркестровку в консерватории Сан-Франциско. С 1979 года Адамс — музыкальный консультант, а с 1982 до 1985 штатный композитор () Симфонического оркестра Сан-Франциско, занимался подготовкой для оркестра тематических концертов новейшей музыки. С 1985 года сотрудничает с видным театральным режиссёром и либреттистом Питером Селларсом. С 2009 года — творческий руководитель () Лос-Анджелесского филармонического оркестра. Писал музыку по заказу различных симфонических оркестров, камерных ансамблей и других исполнительских коллективов. К 100-летию оркестра Сан-Франциско написал протяжённую (ок. 25 минут) пьесу «Чистая шутка» (), с использованием техники коллажа, где цитаты из музыки Л. ван Бетховена, вплетённые в оригинальную (имитирующую стиль Бетховена) музыку Адамса, поданы в постмодернистской манере.

Адамс неоднократно выступал в качестве дирижёра (преимущественно собственных сочинений) с различными симфоническими оркестрами и инструментальными ансамблями, в том числе с Симфоническим оркестром Сиднея (Австралия), Лондонским симфоническом оркестром, американскими Лос-Анджелесским филармоническим, Симфоническим оркестром Хьюстона, «New World Symphony» и др.

В 2008 в Нью-Йорке Адамс напечатал мемуары «Hallelujah junction. Composing an American life».

Член Американской академии и Института искусств (с 1997). Лауреат Премии Гравемайера (1995) за Концерт для скрипки с оркестром. Пулитцеровская премия (2003) за сочинение «О переселении душ».

Творчество 
Большая часть сочинений Адамса написана в стилистике минимализма в сочетании с электронной музыкой («Музыка для большой пианолы», «Зловредный зефир», «Фригийские врата», «Шейкерские петли», «Танцы председателя» и др.), но не сводится к нему. Принцип повторности «паттернов», лежащий в основе минимализма, сочетается в его творчестве с традиционными для западной Европы гармонией («Фисгармония», для большого симфонического оркестра и хора; Камерная симфония), формами, техникой мотивной разработки («Чистая шутка», симфония «Атомный доктор»), инструментарием, что в целом характерно для постминимализма .
Адамс — мастер аранжировки, как традиционной «акустической» (оркестровое «Учение о гармонии»), так и электронной (сюита «Зловредный зефир»); зачастую добавлял синтезаторы и электронные спецэффекты в академическую партитуру («Смерть Клингхофера»), сочетал акустическое и электронное звучание («Свет над водой», «Дхарма…» для электроскрипки и оркестра).

Писал в разных жанрах — оперы «Никсон в Китае» (1987), «Смерть Клингхофера» (1991), «Атомный доктор» (2005; о создателе атомной бомбы Р. Оппенгеймере) и «Цветущее древо» (2006; по мотивам «Волшебной флейты» В. А. Моцарта), рождественская («Младенец Христос» / «El Niño», 2000; либретто П.Селларса на английские, испанские и латинские тексты) и страстнáя («Евангелие от другой Марии», 2012) оратории, инструментальный ансамбль (струнный септет «Шейкерские петли», Струнный квартет и др.), фортепианные пьесы с программными заголовками («Фригийские врата», «Врата Китая»). Рефреном сквозного по форме сочинения «О переселении душ» для детского хора, смешанного хора, оркестра и магнитофона (2002), посвящённого жертвам террористической атаки 11 сентября 2001 г., служат зачитываемые на фоне имена погибших.

К наиболее часто исполняемым сочинениям Адамса относятся оркестровые пьесы «Краткая поездка в быстрой машине» («Short ride in a fast machine») и «Танцы председателя» («Chairman dances», на основе музыки из оперы «Никсон в Китае»), камерная и оркестровая версии пьесы «Шейкерские петли» («Shaker loops»).

Среди многочисленных аудиозаписей — комплект из 10 CD «The John Adams earbox: A retrospective», выпущенный в 1999 на лейбле Nonesuch.

Сочинения

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 Интервью с Дж. Адамсом (о замысле сочинения «Абсолютная шутка»)

Выпускники Средней школы Конкорд (Нью-Гэмпшир)
Академические музыканты США
Оперные композиторы
Члены Американской академии искусств и литературы
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Консерватории Сан-Франциско
Лауреаты премии «Грэмми»
Композиторы-минималисты
Преподаватели Королевской академии музыки
Преподаватели Консерватории Сан-Франциско
Музыканты из Вустера (Массачусетс)
Почётные доктора Йельского университета